Tân Trụ (huyện)
 Tân Trụ (thị trấn)